Republika Artsakh
 Gorski Karabah (regija), regija
 Artsakh (povijesna pokrajina)
 Kraljevstvo Artsakh
 Artsakh (votka)